Moszkhosz; görög költő
 Moszkhoszok; ókori anatóliai és kaukázusi nép, a grúzok egyik őse